Трашиганг:

 Трашиганг — город на востоке Бутана, административный центр дзонгхага Трашиганг.
 Трашиганг — дзонгхаг в Бутане, относится к восточному дзонгдэю.